Eugène Prévost (1809-1872), chef d'orchestre et compositeur français ;
 Eugène Prévost (1860-1946), prêtre québécois ;
 Eugène Marcel Prévost (1862-1941), romancier et académicien français ;
 Eugène Prévost (1863-1961), cycliste français ;

 Eugène Prévost (1880-1944), peintre français.